Bothrops brazili é uma espécie de serpente da família Viperidae. Pode ser encontrada no sul e sudeste da Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, sul da Colômbia, Brasil (Pará, Amazonas, Rondônia, e norte do Mato Grosso e Minas Gerais), leste do Equador, noroeste e leste do Peru e norte da Bolívia.

Bothrops
Répteis do Brasil
Répteis descritos em 1954